Das Einzel des Modernen Fünfkampfs der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 wurde vom 27. bis 31. August ausgetragen.

Wettkampfformat 
Der Moderne Fünfkampf bestand aus fünf Disziplinen. Die Punkte wurden mittels einer Punktwertung ermittelt. Diese ging von einem Richtwert von 1000 Punkten in jeder Einzeldisziplin aus, bevorzugte aber starke Läufer. Der Athlet mit den meisten Punkten nach allen fünf Disziplinen wurde Olympiasieger. Alle Resultate wurden zudem in eine Mannschaftswertung aufgenommen, wo nochmals separat Medaillen vergeben wurden.

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 

 

Einzel